Termin Królestwo Węgier odnosi się do następujących terminów:

 I Królestwo Węgier (1000-1918) – Od 1526 r. po bitwie pod Mohaczem dotychczasowe władztwo węgierskie zostało podzielone. Część zachodnio-północna ze stolicą w Preszburgu pozostała niepodległym państwem w unii personalnej z Habsburgami austriackimi. Część centralna (z dawną stolicą w Budzie) przeszła w ręce Turków osmańskich, zaś Siedmiogród (wschodnia część) otrzymał niepodległość, która szybko została ograniczona złożeniem hołdu lennego względem Turcji.
 1000-1526 - okres w pełni suwerennych Węgier
 1526–1867 - Królestwo Węgier – Węgry znajdowały się pod panowaniem dynastii Habsburgów, z tym że:
 1672-1683 - II Królestwo Węgier – proklamowane w wyniku powstania Imre Thökölyego państwo węgierskie, które kontrolowało tereny Słowacczyzny, tym samym secesja od już istniejącego Królestwa Węgier manifestując brak poparcia dla zwierzchnictwa habsburskiego.
 1687-1867 - Królestwo Węgier było integralną częścią Austrii.
 1867-1918 - III Królestwo Węgier (popularna nazwa: Zalitawia) – cześć składowa Austro-Węgier, powstała w wyniku porozumienia elit węgierskich z cesarzem. Termin Królestwo Węgier oficjalnie całej Zlitawii, a jedynie jej dominującą część. Oficjalnie stosowano nazwę Kraje Korony Świętego Stefana.
 IV Królestwo Węgier (1918) – W wyniku powstania Węgierskiej rady narodowej (25 października) Węgry ogłosiły secesję z Austro-Węgier oraz detronizację Karola IV (13 listopada).
 V Królestwo Węgier (1920–1946) – Miklós Horthy na czele wojsk wkracza do Budapesztu usuwając rząd komunistyczny, a w 1920 przywraca monarchię.